Бесовец — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Петрозаводск (Бесовец) — международный аэропорт Петрозаводска.
 Гарнизон Бесовец — посёлок в Прионежском районе Карелии, административный центр Гарнизонного сельского поселения.
 «Бесовец» — петрозаводское городское кладбище.
 Нижний Бесовец — деревня в Прионежском районе Карелии, административно входит в состав Шуйского сельского поселения.